Contepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Contepec, Michoacán, Contepec, 
 Contepec (kommun), Michoacán, 
 Contepec, Guerrero, Atlixtac, 
 Contepec, Hidalgo, Lolotla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar